Lloydsville bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lloydsville (New York)
 Lloydsville (Ohio)
 Lloydsville (Pennsylvania)
 Lloydsville (West Virginia)